Пётр Оста́пенко:
 Остапенко, Пётр Максимович (1928—2012) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Остапенко, Пётр Фёдорович (1914—1998) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Остапенко, Пётр Филиппович (1922—2010) — украинский советский скульптор.